Мга:

  Мга — річка в Ленінградській області, приплив Неви.
  Мга — залізнична станція в селищі Мга.
  Мга — селище в Кіровському районі Ленінградської області.
  Мга — застаріла назва села Муя в Кіровському районі Ленінградської області.